Darbellay ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Darbellay (* 1971), Schweizer Politiker (CVP)
 Claude Darbellay (* 1953), Schweizer Schriftsteller
 Denis Darbellay (* 1998), schweizerisch-thailändischer Fußballspieler
 Jean Darbellay (1912–2008), Schweizer Rechtswissenschaftler und Rechtsphilosoph
 Jean-Luc Darbellay (* 1946), Schweizer Komponist und Dirigent
 Michel Darbellay (1934–2014), Schweizer Bergsteiger
 Olivier Darbellay (* 1974), Schweizer Hornist
 Vital Darbellay (1929–2019), Schweizer Politiker (CVP)

Siehe auch:
 Darbelet